Romario eller Romarinho kan syfta på:
Romário de Souza Faria, född 1966, brasiliansk fotbollsspelare (under artistnamnet Romário) och politiker, som bland annat blev världsmästare i VM 1994, där han gjorde 5 mål, inklusive målet mot Sverige i semifinalen.
Romário Pereira Sipião, född 1985, brasiliansk fotbollsspelare (under artistnamnen Romario och Romarinho), spelade för Gais 2009–2013, och Kalmar FF sedan 2014.
Ahmed Ibrahim Ali, född 1985, svensk-djiboutisk fotbollsspelare, mer känd som Romário. Mördad i Kista 2008.
Romário Leitão, född 1997, saotomeansk långdistanslöpare.
Romario Benzar, född 1992, rumänsk fotbollsspelare.
Romário Marques Rodrigues, född 1992, brasiliansk fotbollsspelare (under artistnamnen Romário och, i Kalmar FF, Romario2), som spelade Kalmar FF under hösten 2017.

Förgreningssidor
Namnförgreningssidor